Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1999-2000 è stato il nono organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

In questa stagione sono stati introdotti per la prima volta i play-out, volti a stabilire alcune delle retrocessioni in Promozione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Cephaledium e in seguito Panormus promossi in Serie D 2000-2001.
      Orlandina promosso in Serie D 2000-2001 in quanto vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 1999-2000.
      Mazarese retrocesso in Promozione 2000-2001 dopo play-out.
      Grotte retrocesso in Promozione 2000-2001.

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Paternò promosso in Serie D 2000-2001.
      Villafranca Tirrena ammesso ai play-off nazionali.
      Augusta retrocesso in Promozione 2000-2001 dopo play-out.
      Lipari retrocesso in Promozione 2000-2001.

Play-out

Note

Bibliografia 
L'Annuario F.I.G.C. 1999-00, Roma (2000) conservato presso:
 tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D.;
 la Lega Nazionale Professionisti a Milano;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
 ANNOGOL 2001 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1999-2000

Sicilia